María de Sajonia (; 15 de diciembre de 1515 en Weimar - 7 de enero de 1583 en Wolgast) fue un miembro de la línea Ernestina de la Casa de Wettin y princesa de Sajonia por nacimiento y por matrimonio duquesa de Pomerania.

Biografía 
María era la hija mayor del elector Juan "el Constante" de Sajonia (1468-1532) de su segundo matrimonio con Margarita de Anhalt-Köthen (1494-1521), hija del príncipe Waldemar VI de Anhalt-Zerbst.

Se casó el 27 de febrero de 1536 en Torgau con el duque Felipe I de Pomerania (1515-1560). El matrimonio de la pareja es representado en el llamado tapiz de Croÿ, que muestra, además de la pareja de novios y sus familias, los reformadores Johannes Bugenhagen, Martín Lutero y Felipe Melanchthon. El tapiz proviene del taller de Cranach y ahora se halla en el Museo de Estado de Pomerania en Greifswald.  Durante la ceremonia, está registrado que Martín Lutero dejó caer uno de los anillos, por lo que dijo: "¡Oigan, demonios, esto no es asunto vuestro!"

El matrimonio de Felipe con María estaba destinado a aliar a Pomerania con Sajonia, que lideraba la facción evangélica en la Dieta. El matrimonio se produjo por mediación del reformador Johannes Bugenhagen. Posteriormente ese año, Pomerania se unió a la Liga de Esmalcalda.

Tras la muerte de su marido María, a quien se le había prometido el distrito de Pudagla como su Wittum, inicialmente continuó viviendo en el castillo de Wolgast. En 1569, su hijo Ernesto Luis, asumió los asuntos de gobierno en el ducado y le concedió un ingreso del territorio del anterior monasterio de Pudagla y en 1574, le construyó el castillo de Pudagla utilizando materiales de los edificios del demolido monasterio.

Hijos 
De su matrimonio con Felipe, María tuvo los siguientes hijos:
 Jorge (1540-1544)
 Juan Federico I (1542-1600), duque de Pomerania-Wolgast
 casado en 1577 con la princesa Erdmuthe de Brandeburgo (1561-1623)
 Bogislao XIII (1544-1606), duque de Pomerania-Barth
 casado primero, en 1572 con la princesa Clara de Brunswick-Luneburgo (1550-1598)
 casado segundo, en 1601 con la princesa Ana de Schleswig-Holstein-Sonderburg (1577-1616)
 Ernesto Luis (1545-1592)
 casado en 1577 con la princesa Sofía Eduviges de Brunswick-Wolfenbüttel (1561-1631)
 Amalia (1547-1580)
 Barnim X (1549-1603), duque de Pomerania-Rügenwalde
 casado con Ana María de Brandeburgo (1567-1618)
 Erico (1551-1551)
 Margarita (1553-1581)
 casada en 1574 con el duque Francisco II de Sajonia-Lauenburgo (1547-1619)
 Ana (1554-1626)
 casada en 1588 con duque Ulrico III de Mecklemburgo-Güstrow (1528-1603)
 Casimiro VI (1557-1605), obispo de Cammin

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Horst Robert Balz, Gerhard Krause, Gerhard Müller: Theologische Realenzyklopädie, vol. 27, de Gruyter, Berlin, 1997, p. 44 (Digitized)
 Carola Jäggi, Jörn Staecker: Archäologie der Reformation, de Gruyter, Berlin, 2007, p. 355 ff (Digitized)
 Heinrich Karl Wilhelm Berghaus: Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen, vol. 1, Anklam, 1865, p. 544 (Digitized)

Enlaces externos 
 Women in power 1540-1570

Casa de Pomerania
Princesas de Sajonia
Princesas de Alemania del siglo XVI
Duquesas consortes del siglo XVI